Атамкулов — казахская фамилия. Известные носители:

 Атамкулов, Бейбут Бакирович (род. 1964) — казахстанский государственный деятель, дипломат.
 Атамкулов, Сатылган (1907—1955) — казахский советский театральный актёр.